

Гібралтар — місто, штат Мічиган
 Гібралтар — місто, штат Вісконсин
 Гібралтар — переписна місцевість, штат Пенсільванія